Хародсбург има више значења:
 Хародсбург (Индијана)
 Хародсбург (Кентаки)